Permanent Food è un'opera in formato rivista concepita e curata dall'artista Maurizio Cattelan, Dominique Gonzalez-Foerster e Paola Manfrin.

Il progetto editoriale speciale a tiratura e circolazione limitata, assembla immagini dal forte impatto visivo provenienti da riviste di tutto il mondo, riproponendole in una sequenza inconsueta e dissacratoria.

Storia 
Definito come "A second generation magazine with a free copyright" frase che ricorre in ogni numero della rivista, fu fondata nel 1996. Fino al 2007, anno che segna il termine del progetto, la rivista è stata stampata in 15 numeri, tutte edizioni speciali con caratteristiche differenti. La rivista si afferma subito nell'ambito della scena artistica contemporanea per la sua caratteristica di "rivista-cannibale", che si appropria liberamente di immagini estrapolate da altre riviste, italiane ed estere, liberamente riproposte qui senza regole compositive prestabilite: fotografie, pagine di graphic design, ready made, sono presentate per suggerire nuovi livelli di lettura al di là del contesto abituale.

Nella rivista non appaiono quasi mai articoli o testi, per lo più è presente qualche citazione che sporadicamente appare per fare eco a qualche immagine, e proporre così un nuovo messaggio in un destabilizzante gioco linguistico.

Attraverso un processo di decontestualizzazione e sfruttando il potenziale del "déjà vu", l'artista italiano Maurizio Cattelan, propone un tipo di arte che corrisponde alla divulgazione dell'informazione con i suoi molteplici ed infiniti livelli di lettura e significati.

Note 

Riviste d'arte italiane